Emmanuelle Polack, historienne française
 Jan Polack (1450-1519), peintre polonais
 Jean-Claude Polack (1936-), psychiatre français
 Stéphanie Polack (1977-), écrivaine française

Voir aussi